Осам Осам (88) бугарска је поп-фолк група, основана 2003. године от Добромира Тодорова (члан Пантхерс). Групу су чиниле Денитса Димитрова „Дени“, Силвија Стефанова, Весела Добрева и Денитса Димитрова „Јенни“. Група се распала 2007. године.

Дискографија

Албуми 
 -{Осам Осам}- (2003)

Спотови

Тв верзије 

Поп-фолк групе
Бугарске поп-фолк групе
Музичке групе основане 2003.